Alanko ist der Familienname folgender Personen:

 Kaisa Alanko (* 1993), finnische Volleyball-Spielerin
 Petri Alanko (* 1963), finnischer Flötist
 Rami Alanko (* 1975),  finnischer Eishockeyspieler
 Samu Alanko (* 1998), finnischer Fußballspieler